Aleksije II. Trapezuntski
 Aleksije II. Komnen
 Aleksije II. (patrijarh moskovski)